Laccophilinae — подсемейство плавунцов.

Описание 
Жуки с уплощенным телом. Щиток скрыт под переднеспинкой. Лапки задних ног с одним коготком. На апиковентральном крае яйцеклада имеются с крупные зубчики.

Классификация 
В мировой фауне около 380 видов, из них 255 видов относится к роду Laccophilus. Родственным подсемейством является Hydroporinae. Подсемейство разделяют на 2 трибы и 13 родов:
 Agabetini
 
 Laccophilini

Примечания 

Плавунцы
Подсемейства насекомых